Biharamulo ist eine Stadt im Nordwesten von Tansania. Sie ist das Verwaltungszentrum des gleichnamigen Distriktes in der Region Kagera.

Geographie

Lage 
Biharamulo liegt rund 250 Kilometer westlich von Mwanza und 50 Kilometer vom südwestlichen Ufer des Victoriasees entfernt. Hier erhebt sich eine Reihe von größeren Hügeln über das Hochplateau, sodass die Stadt mit einer Meereshöhe von 1440 Metern schon deutlich über der malariaverseuchten Küste des Sees liegt. Nach Burundi und Ruanda sind es jeweils etwa 100 Kilometer.

Klima 
Das Klima in der Stadt ist tropisch. Die Jahresniederschlagsmenge liegt bei 1060 Millimeter, wobei die Wintermonate Juni bis August sehr trocken sind. Die Durchschnittstemperatur schwankt zwischen 20,3 Grad Celsius im Dezember und 21,9 Grad im August.

Bevölkerung 
Im Jahr 1950 lebten rund 200 Menschen in Biharamulo. Die Bevölkerung wuchs von 1978 bis 2012 jährlich um 3,75 Prozent.

Infrastruktur 

 Bildung: In Biharamulo befinden sich Colleges für Gesundheitsberufe und Wirtschaft und Technologie.
 Gesundheit: Für die medizinische Versorgung der Bevölkerung steht das 1969 eröffnete Distrikt-Krankenhaus zur Verfügung. Es wird von der römisch-katholischen Diözese Rulenge-Ngara geführt.
 Straße: Bei Biharamulo treffen die beiden asphaltierten Nationalstraßen T4 und T9 zusammen.
 Flugplatz: Am Stadtrand liegt ein kleiner Flugplatz mit dem ICAO-Kennzeichen HTBH. Die 935 Meter lange Landebahn liegt in Richtung 17/35 in einer Höhe von 1440 Meter.

Religion 

 Biharamulo ist Sitz einer anglikanischen Diözese. Sie umfasst 7 Dekanate, 20 Pfarren und 94 Kirchen.

Einzelnachweise 

Ort in Tansania
Ort in Afrika
Kagera (Region)